Adelheid est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Fille du roi Gottfeed et d'une reine vampire et née au temps du royaume de la nuit, Adelheid ne su qu'a l'âge de 100 ans qu'elle était la demi-sœur de Bridget. Elle eut toujours une grande affection pour sa sœur, mais elle ressentait également des sentiments pour Rose-Red Strauss. Lorsque celui-ci fut marié à Stella elle ne put exprimer uniquement rien que de la jalousie. Afin de reconnaître officiellement les fiançailles de celle-ci, elle décida d'aller lui parler afin de mettre les choses au clair entre elles. Lorsqu'elle arriva dans la maison de celle-ci, elle sentit une énergie spirituelle et s'aperçut que Stella discutait avec Maria Saberhagen avant d'apprendre que celle-ci était en réalité la mère de Stella. Peu de temps après elle fut témoin du meurtre que Saberhagen avait commis sur Stella. 5 ans plus tard, tout en gardant le silence sous les conseils de Stella, Adelheid se maria avec Rose-Red Strauss qui devint par la suite roi. 9 ans après, les anciens qui décidèrent d'exécuter Strauss prirent en otage Adelheid, avant de prendre l'objet que celle-ci détenait. L'objet était en réalité un bijou que Strauss avait offert à Stella, et qu'Adelheid avait ramassé sur les lieux du crime. Constatant que Strauss avait depuis 14 ans fait abstraction de tout sentiment, elle décida d'endosser un crime qu'elle n'avait pas commis afin que Strauss puisse s'opposer à sa propre exécution. Lorsque Strauss arriva sur le lieu de l'exécution celui-ci ne songea pas à se venger comme l'espérait Adelheid, lorsqu'il se laissa faire, Adelheid déclencha une magie qui tua beaucoup de d'humains et de dhampires. Adelheid et sa magie fut neutralisée et emprisonnée par Saberhagen et Bridget. Plusieurs millénaires passés, elle fut libérée par Bridget et les autres dhampires, elle révéla à celle-ci ce qui s'était réellement passé le jour où Strauss allait se faire exécuter. Plus tard elle lui avoua également que Stella avait été tuée par Saberhagen. Elle est actuellement avec les autres dhampires pour détruire le Big Mora. Par la suite, lorsque Kayuki perdit le contrôle du cygne noir, Adelheid apprit de la bouche de Strauss que le cygne noir avait été créé à partir de l'âme de Stella et de sa fille par Saberhagen. Plus tard, ayant fait ses adieux à Bridget, elle partit dans l'espace avec Strauss afin d'exterminer les fios, après avoir déposé le pendentif sur la tombe de Stella, et après avoir également fait ses adieux à Strauss, afin de recréer un environnement sur la lune elle déploya toute sa magie qui draina en même temps son énergie vitale. Par la suite elle perdit la vie.

Pouvoirs 

 Magie corrosive destructrice
 Eclair corrosive
 Aerokinésie
 Pyrokinésie
 Régénération instantanée

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles